L'épreuve de fleuret masculin par équipes aux Jeux olympiques d'été de 2024 se déroule le  au Grand Palais de Paris, en France.

Médaillés

Résultats détaillés

Tableau

Finale

Matches de classement

Classement final

Notes et références 

Fleuret masculin par équipes